Световното първенство по футбол 2018 е двадесет и първото издание на Световната купа. Това издание на турнира се провежда в Русия през 2018 г., след като е избрана измежду кандидатурите на Испания-Португалия, Белгия-Холандия и Англия на 2 декември 2010 г. Това е първото световно първенство по футбол, което се провежда в Източна Европа.

Избиране на домакин 
ФИФА решава, че изборът на домакин на Световното първенство по футбол, което ще се проведе през 2018 година, ще бъде направен съвместно с този за 2022 година, на 2 декември 2010 година по време на заседанието на Изпълнителния комитет на организацията, проведено в швейцарския град Цюрих.

Австралия, Белгия заедно с Холандия, Испания заедно с Португалия, САЩ, Англия, Индонезия, Япония, Мексико и Русия представят през февруари 2009 г. намеренията си да участват в подбора на двата щаба на Световното първенство през 2018, така както през 2022. На страните от Африка и Южна Америка им е било забранено да участват след въвеждането на нов критерий за континентална ротация. От първоначалните осем кандидатури, Мексико се оттегля рано, Индонезия е отхвърлена поради непоказани минимални гаранции, докато другите неевропейски страни се оттеглят няколко месеца преди решението да се съсредоточи върху избора за домакин на Световното първенство по футбол 2022.

Резултати от гласуването (нужно мнозинство от 12 гласа)

Квалификации 

С изключение на , която се класира автоматично като домакин, всички останали членки на ФИФА имат право да участват в квалификациите.

 спечелва делото за отмяна на забраната да участва в квалификациите, след проблем с публиката по време на квалификациите за Световното първенство през 2014, като те ще играят домакинските си мачове извън държавата. На 12 март 2015, отбора на  е отстранен от участие в квалификациите, поради натрупани задължения към треньора си.  са наказани и след това отстранени от турнира след като правителството на държавата оказва натиск върху футболния съюз.

Жребият за квалификациите се провежда на 25 юли 2015 г. в Константиновския дворец в Санкт Петербург. Квалификациите в зона Азия и КОНКАКАФ започват през март същата година.

На 13 май 2016  и  стават официални членки на ФИФА и получават право да участват в квалификациите.

Класирани отбори 
32-та класирали се отбора, заедно с мястото им в ранглистата на ФИФА за октомври 2017:

Стадиони 
Русия съобщи, че Волгоград, Екатеринбург, Казан, Калининград, Краснодар, Москва, Нижни Новгород, Ростов на Дон, Самара, Санкт Петербург, Саранск и Сочи ще са домакини на мачовете за Световната купа. Всички тези градове се намират в европейската част на страната, с изключение на Екатеринбург, който е в Азия и е на изток от Урал. На 29 септември се обявяват окончателните стадиони.

Съдии 
Избрани от ФИФА съдии за мачовете от световното:

АФК
 Алиреза Фагани
 Мохамед Абдула
 Наваф Шукрала
 Равшан Ирматов
 Реиджи Сато
 Фахад Ал Мирдаси

КАФ
 Бакари Гасама
 Бамлак Вейеса
 Джани Сиказве
 Джихад Гриша
 Маланг Диеду
 Мехди Шариф

КОНКАКАФ
 Джеър Маруфо
 Марк Гайгър
 Джон Пити
 Рикардо Монтеро
 Сесар Рамос
 Хоел Агиляр

КОНМЕБОЛ
 Андрес Куня
 Вилмар Ролдан
 Енрике Касерес
 Нестор Питана
 Сандро Ричи
 Хулио Баскунян

ОФК
 Матю Конгър
 Норбер Хауата

УЕФА
 Антонио Матеу Лаос
 Бьорн Кайперс
 Дамир Скомина
 Джанлука Роки
 Джунейт Чакър
 Клеман Тюрпен
 Милорад Мажич
 Сергей Карасьов
 Феликс Брих
 Шимон Марчиняк

Състави 

Отборите първо обявяват предварителен състав от 30 състезатели. Окончателният състав включва 23 играчи, от които трима са задължително вратари. В случай на контузия, играчите в окончателния състав могат да бъдат заменени не по-късно от 24 часа преди първата среща на съответния отбор в турнира.

Мачове 
Графикът за мачовете е обявен на 24 юли 2015 г. в централата на ФИФА в Цюрих. На 20 март 2015 г. комитетът на ФИФА обявява началните часове на двубоите. Мачът на откриването се играе на 14 юни 2018 от 18:00 ч. българско време. Мачовете от груповата фаза се играят между 15:00 и 21:00 ч. българско време. Осминафиналите и четвъртфиналите започват в 17:00 и 21:00 часа българско време. Полуфиналите и мачът за третото място се играят от 21:00 ч. българско време. Финалът на 15 юли 2018 г. се играе на стадион „Лужники“ от 18:00 ч. българско време.

По време на световното първенство часовата зона на България е UTC+3 (лятно часово време), като повечето мачове ще се играят в часовата зона на столицата Москва UTC+3. Единствените места с часова разлика са Калининград (UTC+2), Самара (UTC+4) и Екатеринбург (UTC+5). Всички часове по-долу са в българско време. БНТ ще предава първенството, като почти всички срещи ще бъдат излъчени на живо, с изключение на тези, които се засичат и Перу–Дания.

Групова фаза 
Първите два отбора от всяка група продължават в осминафиналната фаза. Класирането на отборите се определя по следните критерии:

1. точките спечелени от мачовете в групите.
2. голова разлика от всички мачове в групите.
3. вкарани голове в груповата фаза.

Ако два или повече отбора са с еднакви показатели от първите три критерия, класирането им се определя по следните допълнителни критерии:

4. спечелени точки в мачовете между отборите с равни показатели.
5. голова разлика в мачовете между отборите с равни показатели.
6. вкарани голове в мачовете между отборите с равни показатели.
7. точки спечелени в класацията за феърплей:
 първи жълт картон: минус 1 точка
 индиректен червен картон (втори жълт картон): минус 3 точки
 директен червен картон: минус 4 точки
 жълт картон и директен червен картон: минус 5 точки
8. теглене на жребий от ФИФА.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Елиминационна фаза

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството

Източници 

 
Футбол в Русия